Irgiz – folyó Kazahsztánban (Ырғыз)
 Nagy-Irgiz – folyó Oroszországban, a Volga (Volgográdi-víztározó) mellékfolyója
 Kis-Irgiz – folyó Oroszországban, a Volga (Szaratovi-víztározó) mellékfolyója